AADC steht als Abkürzung für:

 Alaska Aerospace Development Corporation, ein Raumfahrtunternehmen
 Andermatt Alpine Destination Company, siehe Orascom Development Holding #Andermatt
 Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase, ein Enzym
 Australian Antarctic Data Centre

Abkürzung